Jean Périer oder Jean Perier ist der Name folgender Personen:

* Jean Périer (Schauspieler) (1869–1954), französischer Schauspieler und Sänger
 Jean-Baptiste Périer (1871–1933), französischer Diplomat
 Jean Casimir-Perier (1847–1907), französischer Politiker, Präsident 1894/1895 
 Jean-Marie Périer (* 1940), französischer Fotograf